Inname van Steenwijk (1523)
 Inname van Steenwijk (1582)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing